Марш пле́нных не́мцев по Москве́ (также «Пара́д побеждённых», операция «Большо́й вальс») состоялся в понедельник 17 июля 1944 года. Колоннами по Садовому кольцу и другим улицам столицы прошли 57 600 немецких солдат и офицеров, захваченных в плен войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов.

Предыстория 
В ходе операции «Багратион» летом 1944 года была разгромлена немецкая группа армий «Центр». Были убиты или попали в плен около 400 000 солдат и офицеров вермахта и Ваффен СС. Из 47 генералов вермахта, воевавших в качестве командиров корпусов и дивизий, 21 был взят в плен. Союзники сомневались в столь грандиозном поражении фашистских войск в Белорусской ССР. Представилась хорошая возможность продемонстрировать успехи СССР в войне, поднять дух москвичей и жителей других городов. Было решено провести немецких военнопленных, во главе с генералами, по улицам Москвы. Операцию проводил НКВД, её назвали по имени музыкальной комедии «Большой вальс». О ней было объявлено по радио утром 17 июля, а также напечатано на первой полосе «Правды».

Организация и ход марша 
Пленные были размещены на московском ипподроме, стадионе «Динамо» и выездковом поле Кавалерийского полка дивизии им. Ф. Э. Дзержинского. Ещё до этапа каждый немецкий пленный прошёл тщательный медицинский осмотр. В Москву взяли только здоровых и способных передвигаться самостоятельно. Пожарные привезли военнопленным воду. Её было достаточно для того, чтобы утолить жажду, но не хватало, чтобы умыться. Идти по столице Советского Союза им пришлось именно в таком виде — немытыми, порой в одних кальсонах и без обуви. Зато пленным был роздан усиленный паёк — каша и хлеб с салом.

К 11 часам утра 17 июля пленных разделили на две группы и построили в соответствии со званием по 600 человек (20 человек по фронту). Руководил прохождением колонн командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник П. А. Артемьев.

Первая группа (42 000 чел.) прошла за 2 часа 25 минут по маршруту: Ленинградскому шоссе, улице Горького (ныне — Тверская), площадь Маяковского, по Садово-Каретной, Садово-Самотечной, Садово-Черногрязной, улице Чкалова,  до Курского вокзала, а затем по улицам: Каляевской, Ново-Слободской, 1-й Мещанской. В составе группы прошли 1227 пленных офицеров, в том числе 19 генералов, шедших при оставленных им орденах и форме, шесть полковников и подполковников.

Вторая группа (15 600 чел.) за 4 часа 20 минут прошла по Садовому кольцу против часовой стрелки, начиная от площади Маяковского, по  Большой Садовой и Садово-Кудринской улицам, затем по Новинскому  и Смоленскому бульварам, Зубовской площади, Крымской и Большой Калужской улицам до станции Канатчиково Окружной железной дороги (тогда окраина Москвы, ныне — район метро «Ленинский проспект»).

В конвоировании колонн принимали участие части войск НКВД: подразделение дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, 36-я и 37-я дивизии конвойных войск. Колонны сопровождали всадники с обнаженными шашками и рядовые бойцы НКВД с винтовками наперевес. За пленными немцами следовали поливальные машины, символически отмывая землю от «гитлеровской нечисти». «Парад» закончился к семи часам вечера, когда все пленные разместились по вагонам и были отправлены в лагеря ГУЛАГа. Четырём пленным, отставшим от колонны, была оказана медицинская помощь.

В числе пленных была и колонна французов-коллаборационистов. «Все они прикрепили к курткам какое-то подобие трёхцветных кокард, а когда поравнялись с нами и увидели , стоявшего в кузове грузовика с откинутыми бортами, принялись кричать: „Вив ля Франс, мой генерал! Мы не были добровольцами! Нас призвали насильно. Да здравствует Франция!“ Эрнест Пети не проявил к ним ни малейшего сочувствия. Наоборот, зло сплюнул и сказал сквозь зубы: „Мерзавцы! Кто не хотел, тот с нами“».

В рапорте в Государственный комитет обороны на бланке НКВД СССР Л. П. Берия докладывал, что во время шествия со стороны населения было большое количество антинацистких выкриков: „Смерть Гитлеру!“ и „Смерть фашизму!“. Однако в целом, по словам свидетелей, агрессивных выпадов было очень мало.

Через месяц, в среду 16 августа 1944 года, аналогичный марш пленных немцев состоялся в Киеве; по городу прошла колонна военнопленных в составе  человек, в том числе 549 офицеров.

Освещение в искусстве 

 Документальный фильм 1944 года — Конвоирование военнопленных немцев через Москву  спецвыпуск кинохроники; операторы: И. Беляков, В. Доброницкий, М. Глидер, Р. Кармен, А. Кричевский, Ф. Короткевич, А. Каиров, Б. Небылицкий, М. Оцеп, С. Семенов, Р. Халушаков, М. Цирульников, Б. Эйберг; асс. оператора: Г. Монгловская, звукооператор: В. Котов

См. также 
 Военнопленные в СССР во время Второй мировой войны

Примечания

Ссылки 
 Сысоев Николай. Парад побежденных | Еженедельник «Военно-промышленный курьер» (vpk-news)

  

Великая Отечественная война
Июль 1944 года
События 17 июля
1944 год в Москве